Název Kostelní vrch má více vrcholů:

 Kostelní vrch (Šumava) (1021 m) – jižně od obce Srní na Šumavě
 Kostelní vrch (Krkonoše) (858 m) – severně od Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších
 Kostelní vrch (Orlické hory) (688 m) – západně od Mladkova v Orlických horách
 Kostelní vrch (Hrozňatovská pahorkatina) (544 m) - 6 km jihovýchodně od Chebu
 Kostelní vrch (Ralská pahorkatina) (500 m) – jihozápadně od Jítravy v Ralské pahorkatině
 Kostelní vrch (Jičínská pahorkatina) (456 m) – jihozápadně od Hodkovic nad Mohelkou v Jičínské pahorkatině

jiný význam
 Kostelní vrch – název ulice ve městě Krásná Lípa